Братья Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Юрген Мельцер и Филипп Пецшнер — защищали свой титул, но уступили во втором раунде.

Общая информация 
Братья Брайаны и Леандер Паес в пятый раз встретились в финале турнира Большого шлема. Американцы одержали свою четвёртую победу в подобных играх, параллельно в четвёртый же раз победив на американском соревновании серии (дважды выиграв этот титул у пары с участием индийца).

Посев 

  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Первый раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Третий раунд)
  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Первый раунд)
  Леандер Паес /  Радек Штепанек (Финал)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Полуфинал, отказ)
  Микаэль Льодра /  Ненад Зимонич (Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Рохан Бопанна ''(Первый раунд)

<ol start="9">
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер ''(Полуфинал)
  Юрген Мельцер/  Филипп Пецшнер ''(Второй раунд)
  Джонатан Маррей /  Фредерик Нильсен ''(Второй раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело ''(Третий раунд)
  Давид Марреро /  Фернандо Вердаско ''(Первый раунд)
  Колин Флеминг /  Росс Хатчинсс ''(Третий раунд)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес ''(Четвертьфинал)
  Сантьяго Гонсалес /  Скотт Липски (Третий раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Стив Джонсон /  Джек Сок (Второй раунд)
  Чейз Башанан /  Брэдли Клан (Первый раунд)
  Кристиан Харрисон /  Райан Харрисон (Четвертьфинал)
  Николас Монро /  Дональд Янг ''(Второй раунд)

<ol start="5">
  Бобби Рейнольдс /  Майкл Расселл ''(Первый раунд)
  Денис Новиков /  Майкл Редицки ''(Второй раунд)
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер (Второй раунд)

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Михаил Кукушкин /  Лу Яньсюнь (Первый раунд)  Карлос Берлок /  Леонардо Майер (Второй раунд)''

<ol start="3">
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Марсель Гранольерс   Марк Лопес
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=r
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=5
| RD1-team02= Леандер Паес   Радек Штепанек
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=9
| RD1-team03= Айсам-уль-Хак Куреши   Жан-Жюльен Ройер
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=2
| RD1-team04= Боб Брайан   Майк Брайан| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= Леандер Паес   Радек Штепанек
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=2
| RD2-team02= Боб Брайан   Майк Брайан| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=
}}

 Первые раунды 

 Секция 1 

 Секция 2 

 Секция 3 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=1/4 финала

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= М.Бхупати   Р.Бопанна
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=64
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М.Эбден   Б.Томич
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=

Секция 4 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Третий круг
| RD4=1/4 финала

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= М.Льодра   Н.Зимонич
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Н.Монро   Д.Янг
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=6| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ж.Беннето   Н.Маю
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Са. Ративатана   Со. Ративатана
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= Б.Рейнольдс   М.Расселл
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=67
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Д.Новиков   М.Редицки
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3=7| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Х. С. Кабаль   Р.Фара
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= И.Додиг   М.Мело
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=16
| RD1-team09= С.Гонсалес   С.Липски
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6'''
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Р.Хасе   А.Сеппи
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

Ссылки 
 

Взрослые